Barak kan syfta på:

 Barak (biblisk person) – en general i Domarboken
 Barak (sagan om Belgarion) – en person i Sagan om Belgarion
 Barak SAM – ett israeliskt robotsystem

Personer
 Aharon Barak (1936–), före detta huvuddomare i Israels högsta domstol
 Ehud Barak (1942–), före detta premiärminister i Israel
 Josef Barák (1833-1883), tjeckisk poet, politiker och journalist
 William Barak (1824-1903), australiensisk människorättskämpe

Se även
Barack
Barack Obama